Esslingen eller Eßlingen kan syfta på:

 Esslingen (företag) – en tysk lastbilstillverkare 1926-1966

Geografi

Tyskland

 Landkreis Esslingen – ett län i Baden-Württemberg 
 Esslingen am Neckar – en stad i Baden-Württemberg, äldre tyskstavning Eßlingen
 Eßlingen, Bitburg-Prüm – en kommun i Eifelkreis Bitburg-Prüm, Rheinland-Pfalz
 Esslingen, Solnhofen – en ort i kommunen Solnhofen, Landkreis Weissenburg-Gunzenhausen, Mittelfranken, Bayern, tyska Eßlingen

Schweiz

 Esslingen, Zürich – en ort i kantonen Zürich